Williston — cidade no estado de Dacota do Norte, Estados Unidos
 Williston (Flórida)
 Williston (Tennessee)
 Williston (Carolina do Sul)
 East Williston (Flórida)
 Williston Highlands — região censo-designada no estado da Flórida, Estados Unidos
 Lago Williston — lago na província de Colúmbia Britânica, Canadá

Desambiguações de topônimos